Don't Tell Me (Madonna), een nummer van Madonna, afkomstig van haar album Music uit 2000
Don't Tell Me (Avril Lavigne), een nummer van Avril Lavigne, afkomstig van haar album Under My Skin uit 2004